Анто́нио Бра́нка (), более известный как То́ни Бра́нка (, 15 сентября 1916,  —  10 мая 1985, ) — швейцарский автогонщик, пилот Формулы-1. Участвовал в трёх Гран-при, дебютировал 4 июня 1950 года на Гран-при Швейцарии, выступая на собственном болиде Maserati 4CLT. За время карьеры не набрал ни одного очка .

Результаты в Формуле-1 

|-
!rowspan=2|
! Achille Varzi
! rowspan=2| Maserati 4CLT
! rowspan=2|Maserati 1,5 L4
! rowspan=2| 

||||||
!

|-
! Antonio Branca
|||||||

!
|-
!
! Antonio Branca
! Maserati 4CLT/48
! Maserati 1,5 L4
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Швейцарии
Пилоты Формулы-1 из Швейцарии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Руководители команд Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швейцарии